Odenburg bezeichnet:
 Odenburg (Louisiana), einen Ort in den USA
 Odenburg (Colbitz), eine ehemalige Burg in der Gemarkung Colbitz in Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Odenberg (Begriffsklärung)
 Ödenburg